USS Adroit (SP-248), een Amerikaans stoomschip.
 USS Adroit (1942), een Amerikaanse mijnenveger van de Adroitklasse.
 USS Adroit (MSO-509), een Amerikaanse mijnenveger van de Acmeklasse.